Xichengqu bezeichnet:

 Xichengqu (Dingzhou) (西城区街道), Straßenviertel der Stadt Dingzhou in der chinesischen Provinz Hebei
 Xichengqu (Golmud) (西城区行政委员会), Verwaltungskomitee in der Stadt Golmud in der chinesischen Provinz Qinghai